Ле́звие бри́твы — плоская, как правило, металлическая заточенная часть инструмента для бритья. Лезвия имеют два режущих края и прорезь для установки в бритвенный станок.

Лезвия индивидуально упаковывают в бумажные конвертики таким образом, чтобы режущий край не касался бумаги. В упаковке обычно пять или десять конвертиков.

История создания 
Кинг Кэмп Жилетт в 1890-х годах изобрёл способ изготовления бритвенного лезвия из тонкого стального листа, края которого очень остро затачивались. Большое преимущество лезвия бритвы заключается в том, что тупое лезвие в станке быстро заменяется на новое острое и что оно стоит относительно недорого. Бритвенные станки с одноразовыми лезвиями серьёзно потеснили на рынке опасные бритвы.

Марки бритвенных лезвий 
Лидерами на современном рынке лезвий являются компании Gillette и Wilkinson Sword.

В СССР выпускались лезвия марок «Нева», «Балтика», «Спутник», «Восход», «Ленинград», «Ладас».

В России на заводе «Мосточлегмаш» выпускаются лезвия «Рапира», в Санкт-Петербурге ЗАО «Петербургский продактс интернейшнл» выпускает лезвия марок «Спутник», «Аstra», « 7 o’clock», «Polsilver», «Perma-sharp».

Интересные факты 
 Качество изготовленных лезвий на заводе определяют методом «чёрного бархата»

Нередко их использовали и по другому назначению. С широким распространением одноразовых (или со сменными головками) бритвенных станков, в которых лезвия конструктивно несъёмные, сменные лезвия чаще стали употребляться не по прямому назначению, а в хозяйственно-бытовых, канцелярских и т. д. целях.

В культуре

Примечания

Ссылки 
 United States Patent and Trademark Office 

Ножи
Бритвы